Auf der Heide steht für:

 Auf der Heide, ein Berg bei Meura
 Auf der Heide (Geraberg), ein Berg bei Geraberg
 Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, ein bekanntes deutsches Soldatenlied, siehe Erika (Lied)
 Auf der Heide (Espenau), ein Ortsteil der Gemeinde Espenau im Landkreis Kassel in Hessen

Auf der Heide ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Auf der Heide (Hockeyspieler) (1911–1984), deutscher Feldhockeyspieler
 Hermann Auf der Heide (Bildhauer) (1932–2003), deutscher Bildhauer und Lehrer
 Oscar L. Auf der Heide (1874–1945), US-amerikanischer Politiker

auf der Heide ist der Familienname folgender Personen:

 Friedhelm Meyer auf der Heide (* 1954), deutscher Informatiker
 Moritz auf der Heide (* 1987), deutscher Langstrecken- und Ultraläufer

Siehe auch:
 Aufderheide
 Meyer auf der Heide